Delphine Seyrig (1932-1990), actrice française, fille d'Henri Seyrig,
 Francis Seyrig (1927-1979), compositeur français de musique de film, fis d'Henri Seyrig,
 Henri Seyrig (1895-1973), archéologue français, père de Delphine Seyrig et de Francis Seyrig,
 Théophile Seyrig (1843-1923), ingénieur belge du génie civil, associé de Gustave Eiffel.

Patronyme germanique